Малерба () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Малерба, Джан-Эмилио (1880—1926) — итальянский художник.
 Малерба, Франко Эджидио (р.1946) — астронавт, первый гражданин Италии в космосе.
 Малерба, Луиджи (1927—2008) — итальянский писатель.